Делибаш — фамилия. Известные носители:

 Делибаш, Борис Апостолович (1908—1978) — советский учёный, энергетик.
 Делибаш, Орхан (род. 1971) — голландский и турецкий боксёр.